Андрей Орлов (род. 19 марта 1977) — российский шахматист, гроссмейстер (2008).

Победитель турнира в Баден-Бадене (2010). Призёр командных чемпионов Нидерландов (2011/2012, 2012/2013).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России